Азтек има више значења:
 Азтек (Аризона), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Аризона
 Азтек (Нови Мексико), град у америчкој савезној држави Нови Мексико